Marcelo Alejandro Páez Larrondo (Tunuyán, 1988. augusztus 16. –) argentin labdarúgó, csatár.

További információk 
 Soccerbase profil

1988-ban született személyek
Argentin labdarúgók
A River Plate labdarúgói
Az AC Siena labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Torino labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek